MR se može odnositi na:
 Mineralokortikoidni receptor
 Magistar